Сборная Гонконга по футболу представляет Гонконг в международных футбольных турнирах, в таких как Чемпионат мира по футболу, Кубок Азии по футболу и Кубок Восточной Азии по футболу. Сборную Гонконга по футбола представляет руководящая организация — Федерация футбола Гонконга.

Сборная представляла Гонконг в международных футбольных соревнованиях до 1997 года, когда ещё Гонконг официально был колонией Великобритании. Сборная продолжает представлять Гонконг после того, как Великобритания передала мандат на управление Гонконгом Китайской Народной Республике. Гонконг стал специальным административным районом в составе Китая в 1997 году. Сборная Гонконга является отдельной командой от национальной сборной Китая, поскольку Основной закон Гонконга и принцип «Одна страна, две системы» позволяют Гонконгу сохранять представительства своих сборных команд в международных спортивных турнирах.

История 
Свой первый международный матч сборная Гонконга сыграла после Второй мировой войны в 1949 году против сборной Республики Корея. Свою первую победу футболисты сборной Гонконга добыли в 1953 году в матче против Республики Корея, выиграв со счетом 4:0.

Сборная Гонконга квалифицировалась на три из первых четырёх розыгрышей Кубка Азии по футболу, в том числе розыгрыш 1956 года, в котором сборная в качестве хозяев турнира финишировали на третьем месте.

Сборная Гонконга никогда не отбиралась на Чемпионат мира по футболу. Однако, наиболее выдающийся успех команды случился во время отборочного турнира к Чемпионату мира 1986 года. 19 мая 1985 года сборная Гонконга встречалась со сборной Китая в Пекине, в последнем поединке первого квалификационного раунда, где сборной Гонконга, чтобы пройти дальше, необходимо было одержать победу, в то время как сборной Китая нужна была только ничья. Сборная Гонконга, возглавляемая в то время тренером Квон Ка Мином, выиграла матч с минимальной разницей со счётом 2:1, авторами голов гонконгцев стали Чён Чи Так и Ку Кан Фай, таким образом выиграв группу и пройдя до стадии стыковых матчей, где позднее Гонконг проиграл сборной Японии.

9 января 2005 года Бразильская конфедерация футбола и Федерация футбола Гонконга праздновали совместную 90-летнюю годовщину основания обеих федераций. Гонконг принял у себя сборную Бразилии, чемпионов мира 2002 года, сыграв с бразильцами товарищеский матч, в котором сборная Бразилии одержала крупную победу со счётом 7:1.

2009 год стал переломным моментом в меркнущей популярности футбола в Гонконге. 12 декабря сборная Гонконга нанесла поражение Японии и завоевала свою первую золотую медаль в Восточноазиатских играх, это первый крупный турнир, который выиграла сборная Гонконга. Этот неожиданный и поразительный результат разбудил веру болельщиков в то, что футбольная сборная Гонконга может выступать для своих футбольных болельщиков.

Стадион 
Долгое время сборная Гонконга играла свои важные матчи на Стадионе Гонконг, который раньше до реконструкции носил название Правительственный стадион, где также проводятся ежегодные международные соревнование, известное как Кубок Карлсберга, как часть торжеств по поводу вступления в Китайский Новый год.

Сборная Гонконга проводит некоторые товарищеские матчи и вторые по значимости квалификационные матчи на стадионе Вонкок в городе Вонкок и иногда проводит матчи в спорткомплексе Сиу Сай Ван в одноименном городе.

Сборная Гонконга на международных крупнейших турнирах

Чемпионат мира по футболу 
{| class="wikitable"
|-
| 1930-1970 || Не принимала участия
|-
|  1994 || не прошла квалификацию
|-
|  1998 || [[Чемпионат мира по футболу 1998 (отборочный турнир, АФК)|не прошла квалификацию]]
|-
|  2002 || не прошла квалификацию]]
|-
|  2006 || [[Чемпионат мира по футболу 2006 (отборочный турнир, Азия)|не прошла квалификацию
|-
|  2010 || не прошла квалификацию]]
|-
|  2014 || [[Чемпионат мира по футболу 2014 (отборочный турнир, АФК)|не прошла квалификацию
|-
|  2018 || не прошла квалификацию
|-
|  2022 || не прошла квалификацию
|}

 Кубок Азии по футболу 

 Матчи 

 В 2015 году 

 В 2016 году 

 Состав сборной 
Список игроков, отобранных для участия в товарищеском матче против сборной Мьянмы и в отборочных матчах к Чемпионату мира по футболу 2018 против сборной Мальдив и Китая (12 ноября и 17 ноября соответственно).
 Данные по матчам и забитым мячам приведены по состоянию на 17 ноября 2015 года (после матча с Китаем).''

Примечания

Ссылки 

Гонконг